Paul Preuss (1886-1913), grimpeur autrichien.
 Paul Preuss, né en 1942, écrivain américain de science-fiction.
 Paul Preuss (1861-1926), botaniste allemand.